Јеловци могу да буду:

 Јеловци (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Јеловци (Хан Пијесак), насеље у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ